Бад Павелл — джазовий піаніст
 БАД — акронім терміна біологічно активні добавки
 Бад — назва рівнин у Джибуті

Бад-Цурцах — місто в кантоні Ааргау